Paoli kan som auktorsförkortning betyda:

 Pasquino Paoli
 Guido Paoli

Robotskapade auktorsförkortningar